Wells County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Wells County, Indiana 
 Wells County, North Dakota